Serapicos pode referir-se a:

 Serapicos - freguesia no concelho de Bragança, Portugal
 Serapicos - freguesia no concelho de Valpaços, Portugal
 Serapicos - lugar da freguesia de Vale de Frades, Portugal.

Desambiguação